Hieronder volgt een lijst van steden in Wit-Rusland naar inwoneraantal.

Externe link
 City population in Wit-Rusland

 
Wit Rusland
Grote